Unió Nacional de Progrés, partit polític d'Andorra
 Unió Nacional Portuguesa, partit polític històric de Portugal
 Unió Nacional Populista, partit polític històric de Polònia
 Partit Popular Ucraïnès (del seu nom en ucraïnès Українська Народна Партія, transliterat Ukrains'ka Narodna Partiya), partit polític d'Ucraïna
 Partit Nacional Unit (del seu nom en anglès United National Party), partit polític de Sri Lanka
 Partit Nacionalista Unit (del seu nom en anglès United Nationalist Party), partit polític històric de Ghana
 Universidad Nacional de Piura, universitat pública amb seu a Piura, al Perú
 Universidad Nacional de la Patagonia, universitat pública amb seu a Comodoro Rivadavia, a l'Argentina
 Universidade Potiguar, universitat privada amb seu a Natal, al Brasil
 Universitat del Nord de les Filipines (del seu nom en anglès University of Northern Philippines), universitat pública amb seu a Vigan, a les Filipines
 Universitat Estatal de Padang (del seu nom en indonesi Universitas Negeri Padang), universitat pública amb seu a Padang, a Indonèsia
 University of Nebraska Press, servei editorial de la Universitat de Nebraska–Lincoln, als Estats Units
 Perfil UNP (de l'acrònim en alemany U-NormProfile), producte laminat amb secció en forma d'U
 UNP també és el tíquer a la Borsa de Nova York d'Union Pacific Corporation, empresa de ferrocarrils dels Estats Units
 Unp també és el símbol químic de l'unnilpentium, nom provisional històric de l'element químic dubni